Die Spielzeit 1970/71 der 1. Liga  war die 28. reguläre Austragung der höchsten Eishockeyspielklasse der Tschechoslowakei. Im Playoff-Finale setzte sich der Armeesportklub Dukla Jihlava mit 3:0 Siegen gegen den ZKL Brno durch. Für die Mannschaft war es ihr insgesamt fünfter tschechoslowakischer Meistertitel. Der TJ Škoda Plzeň stieg als Tabellenletzter in die zweite Spielklasse ab, während der TJ Gottwaldov sich in der Liga-Qualifikation den Aufstieg in die 1. Liga sicherte.

Modus 
Wie in der Vorsaison wurde die Liga mit zehn Mannschaften ausgespielt. Da jede Mannschaft gegen jeden Gruppengegner je zwei Heim- und Auswärtsspiele austrug, betrug die Gesamtanzahl der Spiele pro Mannschaft in der Hauptrunde 36 Spiele. Anschließend spielten die besten vier Mannschaften anders als in den Jahren zuvor in den Playoffs den Meister aus. Während das Halbfinale im Modus Best-of-Seven stattfand, wurde das Finale im Best-of-Five-Modus und das Spiel um Platz 3 im Best-of-Three-Modus ausgetragen. Der Tabellenletzte der Hauptrunde stieg direkt in die jeweilige Landesmeisterschaft ab.

Hauptrunde

Play-offs 

Bester Torschütze der Hauptrunde wurde Jan Havel von Spartak ČKD Prag, der in den 36 Spielen seiner Mannschaft 32 Tore erzielte.

Meistermannschaft von Dukla Jihlava

1. Liga-Qualifikation 
Die Gewinner der drei Zweitligagruppen, VTŽ Chomutov, TJ Gottwaldov und Dukla Trenčín, sowie der punktbeste Gruppenzweite I. ČLTK Prag spielten in Hin- und Rückspiel um die Aufnahme in die 1. Liga für die folgende Spielzeit. Dabei setzte sich Gottwaldov mit zehn Punkten durch.

Einzelnachweise

Weblinks 
 1. Liga-Statistiken (tschechisch)

Saison der 1. Liga (Tschechoslowakei)
Eishockeysaison 1970/71